* Сорокин, Борис Андреевич (1893—1972) — советский писатель, поэт, журналист.
 Сорокин, Борис Аркадьевич (род. 1947) — член Совета Федерации РФ.
 Сорокин, Борис Григорьевич (1924—1997) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Борис (1914 — ?) — советский футболист.